Stoder ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Stoder (Reißeckgruppe), Berg () in der Reißeckgruppe in Kärnten
 Stoder (Gemeinde Aich), Wochenendhaussiedlung in der Gemeinde Aich in der Steiermark